Las multioperaciones son operaciones de 2 en adelante operaciones de cálculo (+,-,x,/(significa entre)) en 1 o doble de 2 en 1 o entre las partes de la Multioperaciones son;multioperaciones1/2 y multioperaciones1/4.

Multioperaciones1/2 
Es una operación de en adelante en 1 y se abrevia (8976+6789)+(85203+17389).

Multisuma1/2 
Es una suma de 2 en adelante en 1.

Multiresta1/2 
Es una resta de 2 en adelante en 1.

Variplicación1/2 
Es una multiplicación de 2 en adelante en 1

Multidivisión1/2 
Es una división de 2 en adelante en 1.

Multioperaciones1/4 
Es una operación de 2 en adelante del doble de 1/2.

Multisuma1/4 
Es una suma de 2 en adelante del doble de 1/2. Se abrevia [(45678+678549)+(2341+98765)]+[(54196+35214)+(95147+62145)].

Multiresta1/4 
Es una resta de 2 en adelante del doble de 1/2.

Variplicación1/4 
Es una multiplicación de 2 o varios del doble de 1/2.

Multisdivisión1/4 
Es una división de 2 en adelante en 1.

Información de la Multioperaciones

¿Porqué se llama Multioperaciónes? 
Porque multi significa varios y operaciones como saben es de la matemática, porque es varios en uno, multioperaciones eso significa multi varios en uno operaciones realizaciones matemáticos.

¿Por qué se llama Variplicación?
Porque sus partes compuestas son vari (de varios), plicación (multiplicación), porque si le agregamos "multi" solo aparecerá "Multimultiplicación".